

Patronyme 

 Adam Bradbury (1991-), joueur anglais de volley-ball ;
 Eric Bradbury (1921-2001), dessinateur de bande dessinée ;
 Henry Bradbury (1831-1860), imprimeur et illustrateur naturaliste britannique ;
 Jack Bradbury (1914-2004), animateur américain et artiste de bande dessinée ;
 Jim Bradbury (1937-2023), historien britannique ;
  ;
 Lee Bradbury (1975-), footballeur anglais ;
 Malcolm Bradbury (1932-2000), universitaire, écrivain et scénariste britannique ;
 Magnus Bradbury (1995-), joueur de rugby à XV écossais ;
 Ray Bradbury (1920-2012), écrivain américain ;
 Robert N. Bradbury (1886-1949), réalisateur américain ;
 Steven Bradbury (1973-), patineur de vitesse sur piste courte australien.

Localités 

 Bradbury, une ville du comté de Durham en Angleterre ;
 Bradbury, une ville de Californie aux États-Unis ;
 Bradbury, une ville du Minnesota aux États-Unis ;
 Bradbury, une ville de la banlieue de Sydney en Australie.

Autres 
 Bradbury and Evans, maison d'édition britannique
Le "défi Bradbury", créé par l'écrivain, consiste à écrire 52 nouvelles en 52 semaines.

Homonymie de patronyme